«Marfranc» puede referirse a:
 Marfranc, comuna haitiana del departamento de Grand'Anse. 
 Marfranc,1ª y única sección comunal de la comuna haitiana de Marfranc.